River Plate – argentyński klub piłkarski z Buenos Aires
 River Plate – urugwajski klub piłkarski z Montevideo
 River Plate – paragwajski klub piłkarski z Asunción
 River Plate – arubański klub piłkarski z Oranjestad

Zobacz też:
 Plate